Гран-при Италии 1999 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы, Италии. Соревнования состоялись 12 сентября 1999 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ральф Шумахер 1:25,579

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии